W Polsce
 Kozia Wola – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rachanie 
 Kozia Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew 
 Kozia Wola – część wsi Lipiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Kozia Wola – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Kozia Wola – gromada w powiecie koneckim

Zobacz też 
 Kozia, Kozia Góra, Kozia Wieś, Kozia Wólka